Спортивный клуб армии (СКА) — название (с 1960 года) ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «Физкультурно-спортивного объединения Вооружённых Сил» СССР (Министерство обороны СССР) наряду с ЦСКА, , ЦСК ВМФ и др. После распада СССР — название некоторых физкультурно-спортивных клубов в системе Спорткомитета МО РФ, а также ряда профессиональных спортивных клубов в постсоветских странах, унаследовавших это наименование с советских времен.

До 1960 года советские армейские команды назывались ДКА (Дом Красной армии) — до 1946, ДО (Дом офицеров) — 1946—1957, СКВО (Спортивный клуб военного округа) — 1957—1960.

Футбольные клубы 
 СКА (Ростов-на-Дону) (СССР/Россия)
 «СКА-Хабаровск» (СССР/Россия), в 1960—1999 годах назывался СКА, в 1999—2016 — «СКА-Энергия»
 СКА (1922—2002, Ленинград, Санкт-Петербург) (СССР/Россия)
 СКА (Минск) (СССР)
 СКА (Новосибирск) (СССР)
 СКА (Омск) (СССР)
 СКА (Рига) (СССР)
 СКА (Чита) (СССР)
 СКА (Куйбышев) (СССР)
 СКА (Петрозаводск) (СССР)
 СКА (Львов) (СССР), в 1982—1989 — СКА «Карпаты»
 «СКА-Орбита» (Львов) (2000—2002, Украина)
 СКА (Ташкент) (СССР) — название клуба «Свердловец» в 1960—1964 и 1969—1972 годах (в 1973—1989 — СКА-РШВСМ)
 СКА (Тбилиси) (СССР/Грузия)
 СКА (Одесса) (1944—1999, СССР/Украина) — название клуба «СК Одесса» в 1960—1971 и 1976—1992 годах
 СКА (Одесса) (2011—2013, Украина)
 «Динамо-СКА» (Одесса) (1923—1998 с перерывами, СССР/Украина)
 «СКА-Лотто» (Одесса) (1995—1997, Украина)
 СКА (Киев) (СССР/Украина) — в настоящее время разделился на ФК «Арсенал» и ЦСКА
 СКА (Ереван) (СССР/Армения) — название клуба ЦСКА в 1960—1991 годах, существовал в 1958—1997 годах
 СКА (Кахул) (СССР/Молдавия) — название клуба «Рапид» (Гидигич) в 1950—1991 годах, существовал в 1950—2014 годах
 СКА (Ерцаху) (Абхазия) — название клуба «Ерцаху» в 2009—2011 годах
 СКА и СКА-Хатлон (Пархар) (1981—2016, СССР/Таджикистан) — названия клуба «Хосилот» в 2005 и 1998—2003, соответственно
 СКА ПВО «Памир» и СКА-Памир (Душанбе) (Таджикистан) — название клуба ЦСКА-«Памир» (СССР/Таджикистан) в 1997—2006 годах
 СКА-ПВО и СКА-«Шоро» (Бишкек) (Киргизия) — название ФК «Алга» (СССР/Киргизия) в 1996—2005 годах
  (Ош) (Киргизия), до 1998 года назывался «Алай» и «Алай-Ошпирим» и представлял село Гульча
 СКА-«Араи» (Вагаршапат) (Армения) — название клуба «Вагаршапат» из одноимённого города в 1992—1995 годах
 СКА-«Достук» (Сокулук) (Киргизия) — название клуба «Биримдик» в 1993—1997 годах
 «Торпедо-СКА» (Минск) (Белоруссия) — название клуба «Торпедо» в 2003—2005 годах
 СКА, «СКА-Виктория», СКА-АБВ, «СКА-Буюкань» (СССР/Молдавия) — название клуба «Рапид» (Гидигич) в 1950—2002 годах, представлял Кагул, Кишинёв.
 СКАФ (Минск) (Белоруссия) (2001)
 Женские
 «СКА-Ростов-на-Дону» (жен.) (Россия)
 «СКА-Мерей» (Алма-Ата) — название клуба ЦСКА ВВС из Самары в 1991 году
 «СКА-УОР № 2» — название команды «УОР-2» (Звенигород) в 2018 году

Хоккейные клубы 
 Хоккей с шайбой
 СКА — клуб из Санкт-Петербурга, КХЛ
 «СКА-Нева» — клуб из Санкт-Петербурга, ВХЛ
 «СКА-Варяги» — молодёжная команда из посёлка им. Морозова, Ленинградская область, МХЛ
 «СКА-1946» — молодёжная команда из Санкт-Петербурга, МХЛ
 «СКА-Карелия» — молодёжная команда из Кондопоги, Карелия, НМХЛ
 «СКА-Серебряные Львы» — молодёжный клуб из Санкт-Петербурга (2010—2018), выступал в МХЛ
 СКА — название команды «Амур» из Хабаровска в 1966—1996 годах (в 1996—1998 — СКА-«Амур»)
 СКА МВО — клуб, представлявший Москву (до 1950/1951, 1978—1983), Калинин/Тверь (1950/1951-1974, 1983—1991) и Липецк (1974—1978).
 СКА (Новосибирск) — клуб, существовавший до 1990 года и выступавший в низших лигах чемпионата СССР
 СКА (Чита) — клуб, выступавший в низших лигах чемпионата СССР в 70-е годы
 СКА (Куйбышев) — клуб, существовавший до 1980 года
 СКА (Свердловск) — клуб, существовавший до 1990 года и выступавший в низших лигах чемпионата СССР в 70-е — 80-е годы
 «Химик-СКА» — название клуба «Химик» (Новополоцк) в 2003—2016 годах

 Хоккей с мячом
 СКА (Свердловск) — прежнее название клуба «СКА-Свердловск» из Екатеринбурга
 СКА — название клуба «СКА-Нефтяник» из Хабаровска в 1959—1998 годах
 «СКА-Забайкалец-Энергия» — команда из Читы

 Хоккей на траве
 СКА — название клуба «Динамо» из Екатеринбурга в 1969—1997 годах

Баскетбольные клубы 
 СКА Рига
 СКА Киев
 СКА Алма-Ата
 СКА Ленинград
 СКА Тбилиси
 СКА «БИПА-Мода» Одесса, с 1999 года — БК «Одесса»
 СКА-Урал — название клуба «Уралмаш» в 1985—2001 годах

Гандбольные клубы 
 СКА Минск
 СКА Тирасполь — клуб, игроков которого, готовили в СДЮШОР №1 с начальных классов, выступавший в высшей лиге чемпионата СССР в 70-е — 80-е годы, 8-кратный чемпион СССР, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата Европы. СДЮШОР № 1 имел собственный всесоюзный спортивно-оздоровительный лагерь «Юность», расположенный на берегу реки Днестр в Кицканском лесу рядом с городом Тирасполь.

Волейбольные клубы 
 СКА Ленинград
 СКА Ростов-на-Дону
 СКА Рига
 СКА Одесса
 В сезоне 1961/1962 в классе «Б» чемпионата СССР по волейболу среди мужчин принимали участие команды СКА из Баку и Ташкента.

Стадионы 
 СКА (стадион, Львов)
 СКА (стадион, Одесса)
 СКА (стадион, Ростов-на-Дону)
 СКА — прежнее название стадиона ЦСКА в Киеве
 СКА — прежнее название Стадиона Латвийского университета в Риге
 СКА — прежнее название стадиона ЦСК ВВС в Самаре
 СКА Арена — строящийся хоккейный стадион в Санкт-Петербурге

См. также

Примечания